Jean-Pierre Gallavardin (1825-1898), médecin français ;
 Louis Gallavardin (1875-1957), médecin français ;
 Jules Gallavardin (1872-1917), médecin français ;
 Emmanuel Gallavardin (1877-1966), médecin français ;